Ockrabröstad timalia (Cyanoderma ambiguum) är en fågel i familjen timalior med omdiskuterad artstatus. Den förekommer i södra och sydöstra Asien från nordöstra Indien till Vietnam.

Utseende 
Ockrabröstad timalia är en 12 cm lång timalia som är mycket lik både rostpannad timalia (Cyanoderma rufifrons) och rödhättad timalia (Cyanoderma ruficeps). Hjässan är rostfärgad. Ovansidan är olivbrun, medan undersidan är beigefärgad. På huvudet syns ett ljusgrått ögonbrynsstreck och likfärgad ögonring. Den är ljusare under och har mindre tydligt avsatt hjässa än rödhättad timalia.

Utbredning och systematik 
Ockrabröstad timalia förekommer i Syd- och Sydostasien. Den delas upp i fyra underarter med följande utbredning:
 Cyanoderma ambiguum ambiguum – Himalaya (Sikkim till Bhutan och Assam söder om Brahmaputra)
 Cyanoderma ambiguum planicola – nordöstra Myanmar (delstaten Kachin) till nordvästra Yunnan (Salweendalen)
 Cyanoderma ambiguum adjunctum – norra och östra Thailand till norra Laos och nordvästra Tonkin
 Cyanoderma ambiguum insuspectum – södra Laos (Bolavensplatån)

Vissa behandlar den som underart till rostpannad timalia, men urskiljs oftast som egen art grundat på sympatrisk förekomst och genetiska skillnader.

Släktestillhörighet 
Tidigare placerades ockrabröstad timalia med släktingar i Stachyridopsis, då utan kastanjevingad timalia. Studier visar dock att den ingår i släktet, som därmed måste byta namn till Cyanoderma av prioritetsskäl. Längre tillbaka placerades arterna i släktet Stachyris tillsammans med de filippinska arterna som nu förs till Sterrhoptilus och Dasycrotapha i familjen glasögonfåglar.

Status 
Sedan 2016 betraktar IUCN fågeln som en del av rostpannad timalia. Arten placeras därför inte längre i någon egen hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Timalior
Fåglar i orientaliska regionen